Палу (Верона) — муніципалітет в Італії (провінція Верона)
 Палу (Елязиг) — район у Туреччині (мул Елязиг)
 Палу (Сулавесі) — місто в Індонезії
 Палу (держава) — середньовічна індонезійська держава у центральній частині Сулавесі.